

Albums 
 Tell me why (Bobby Vinton) (1964), een album van de Amerikaanse zanger Bobby Vinton
 Tell me why (album van Wynonna Judd) (1993), een album van de Amerikaanse countryzangeres Wynonna Judd
 Tell me why (album van Jann Browne) (1990), een album van de Amerikaanse countryzanger Jann Browne

Nummers 
 Tell Me Why (Gold/Alberts), een lied van Marty Gold en Al Alberts, bekend van een uitvoering door The Four Aces
 Tell me why (Titus Turner) (1956), een single van de Amerikaanse R&B zanger Titus Turner
 Tell me why (Norman Fox & The Rob-Roys) (1957), een single van de Amerikaanse doo-wop groep Norman Fox & The Rob-Roys
 Tell Me Why (The Beatles) (1964), een lied van de Britse popgroep The Beatles
 Tell me why (Neil Young) (1970), een lied van Neil Young
 Smalltown Boy (Tell Me Why) (1984), de debuutsingle van de Britse popgroep Bronski Beat
 Tell me why (Exposé) (1989), een single van de Amerikaanse meidengroep Exposé
 Tell me why (nummer van Jann Browne) (1989), een single van de Amerikaanse countryzanger Jann Browne
 Tell me why (nummer van Wynonna Judd) (1993), een single van de Amerikaanse countryzangeres Wynonna Judd
 Tell Me Why (Genesis) (1993), een single van de Britse popgroep Genesis
 Tell me why (The Riddle) (2000), een single van de Duitse dj Paul van Dyk
 Tell me why (Monica Anghel en Marcel Pavel) (2002), een single van de Roemeense zangers Monica Anghel en Marcel Pavel, het was de inzending van Roemenië voor het Eurovisiesongfestival 2002
 Tell me why (Declan Galbraith) (2002), een single van de Britse zanger Declan Galbraith
 Tell Me Why (Supermode) (2006), een single van het Zweedse duo Supermode
 Tell Me Why (Sound Of Legend) (2019), een single van de Franse dj en producer Sound Of Legend

Literatuur 
 Tell me why (boek) (2009), een boek van de Canadese auteur Eric Walters